Luis Tremblay (né le  à Val-d'Or, Québec au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace.

Carrière de joueur
Après avoir joué avec le Drakkar de Baie-Comeau de la Ligue de hockey junior majeur du Québec entre 2000 et 2004, il commence sa carrière professionnelle au début de la saison 2004-2005. Il se joint alors aux Condors de Bakersfield de l'East Coast Hockey League.

Il joua dans cette ligue durant trois saisons pour quatre clubs différents avant de revenir au Canada à l'été 2007, pour évoluer avec le Top Design de Saint-Hyacinthe de la Ligue nord-américaine de hockey.

Après deux saisons dans la LNAH, il décide de retourner aux États-Unis pour la saison 2009-2010. 2 ligues et 5 équipes plus tard, il revient au Canada et signe au début du mois d', un contrat avec les Marquis de Saguenay de la LNAH.

Le  il est échangé en compagnie de Patrick Mbaraga, Sylvain Deschâtelets et Marc-Olivier D'Amour aux 3L de Rivière-du-Loup.

Le  il est échangé en compagnie d'Alexandre Vachon et Philippe Bolduc aux Braves de Laval. Le  il est à nouveau échangé, cette fois aux Marquis de Jonquière en retour de Joe Rullier.

Statistiques
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|2000-2001 ||Drakkar de Baie-Comeau ||LHJMQ ||52 ||1 ||3 ||4 ||51 ||9 ||0 ||1 ||1 ||6
|- 
|2001-2002 ||Drakkar de Baie-Comeau ||LHJMQ ||72 ||4 ||7 ||11 ||141 ||5 ||0 ||1 ||1 ||16
|-
|2002-2003 ||Drakkar de Baie-Comeau ||LHJMQ ||66 ||9 ||24 ||33 ||160 ||12 ||2 ||3 ||5 ||41
|- 
|2003-2004 ||Drakkar de Baie-Comeau ||LHJMQ ||61 ||13 ||30 ||43 ||105 ||4 ||1 ||1 ||2 ||2
|-
|2004-2005 ||Condors de Bakersfield ||ECHL ||68 ||2 ||22 ||24 ||122 ||5 ||0 ||0 ||0 ||2
|- 
|2005-2006 ||Nailers de Wheeling ||ECHL ||71 ||14 ||16 ||30 ||123 ||9 ||1 ||4 ||5 ||12
|-
|2006-2007 ||Wildcatters du Texas ||ECHL ||33 ||1 ||5 ||6 ||57 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2006-2007||Titans de Trenton ||ECHL ||26 ||5 ||4 ||9 ||54 ||4 ||1 ||1 ||2 ||4
|- 
|2007-2008 ||Top Design de Saint-Hyacinthe ||LNAH ||46 ||4 ||21 ||25 ||130 ||20 ||2 ||16 ||18 ||42
|-
|2008-2009 ||Chiefs de Saint-Hyacinthe ||LNAH ||32 ||1 ||12 ||13 ||95 ||6 ||0 ||1 ||1 ||6
|- 
|2009-2010 ||Mudbugs de Bossier-Shreveport ||LCH ||4 ||0 ||0 ||0 ||4 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2009-2010 ||Thunder de Stockton ||ECHL ||14 ||0 ||2 ||2 ||54 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2009-2010||Walleye de Toledo ||ECHL ||23 ||0 ||9 ||9 ||65 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2009-2010||Condors de Bakersfield ||ECHL ||9 ||0 ||0 ||0 ||15 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2009-2010||Reign d'Ontario ||ECHL ||5 ||0 ||1 ||1 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|2010-2011 ||Marquis de Saguenay ||LNAH ||34 ||3 ||5 ||8 ||113 ||4 ||0 ||1 ||1 ||7
|-
|2011-2012 ||Marquis de Saguenay ||LNAH ||48 ||0 ||12 ||12 ||170 ||4 ||0 ||1 ||1 ||6
|- 
|2012-2013 ||3L de Rivière-du-Loup ||LNAH ||37 ||3 ||5 ||8 ||61 ||2 ||0 ||0 ||0 ||19
|-
|2013-2014 ||3L de Rivière-du-Loup ||LNAH ||10 ||0 ||5 ||5 ||36 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2013-2014||Braves de Laval ||LNAH ||4 ||3 ||2 ||5 ||12 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2013-2014||Marquis de Jonquière ||LNAH ||19 ||4 ||2 ||6 ||67 ||17 ||0 ||2 ||2 ||76
|- 
|2014-2015 ||Marquis de Jonquière ||LNAH || 29 || 3 || 3 || 6 || 99 || || || || ||
|- 
|2015-2016 ||Marquis de Jonquière ||LNAH ||23 ||0 ||3 ||3 ||44 ||11 ||0 ||1 ||1 ||42
|- 
|2016-2017 ||Marquis de Jonquière ||LNAH ||25 ||1 ||4 ||5 ||38 ||14 ||2 ||1 ||3 ||36
|- 
|2017-2018 ||Marquis de Jonquière ||LNAH ||26 ||0 ||2 ||2 ||51 ||4 ||0 ||0 ||0 ||6

Trophées et honneurs personnels 
 2013-2014 : remporte la Coupe Canam de la Ligue nord-américaine de hockey avec les Marquis de Jonquière.

Références

Voir aussi

Naissance en juin 1983
Naissance à Val-d'Or
Joueur québécois de hockey sur glace
Joueur du Drakkar de Baie-Comeau
Joueur des Condors de Bakersfield (ECHL)
Joueur des Nailers de Wheeling
Joueur des Wildcatters du Texas
Joueur des Titans de Trenton
Joueur du Thunder de Stockton
Joueur du Walleye de Toledo
Joueur du Reign d'Ontario (ECHL)
Joueur des Mudbugs de Bossier-Shreveport
Joueur du Top Design de Saint-Hyacinthe
Joueur des Chiefs de Saint-Hyacinthe
Joueur des Marquis de Saguenay
Joueur des 3L de Rivière-du-Loup
Joueur des Braves de Laval
Joueur des Marquis de Jonquière
Défenseur de hockey sur glace